Soay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Soay, St Kilda, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Soay (ö i Storbritannien, Highland), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar